Narváez är ett baskiskt namn,som burits av bland andra:

 Luis de Narváez, spansk kompositör under 1500-talet
 Pánfilo de Narváez, spansk upptäcktsresande under 1500-talet
 Luis Pacheco de Narváez, spansk författare under 1600-talet
 José María Narváez, spansk sjöfarare under 1700-talet
 Ramón María Narváez, spansk militär och statsman under 1800-talet
 José de Narváez Porcel, spansk adelsman under 1800-talet
 Francisco Miguel Narváez Machón, spansk fotbollsspelare
 Francisco de Narváez, argentinsk politiker 
 Omar Andrés Narváez, argentinsk boxare
 

Spanska efternamn